Энде может означать:

Топонимы 
 Энде (город) — город на индонезийском острове Флорес.
 Энде (народ) — народ в Юго-Восточной Азии.
 Энде (округ) — округ в Индонезии.
 Энде — другое название австронезийского языка лио, распространённого в Индонезии.
 Энде (папуасский язык) — папуасский язык (или диалект языка агоб).

Имена собственные 
 Энде — испанская художница X века.

Энде — немецкая фамилия:
 Энде, Адольф (1899−1951) — немецкий журналист, публицист и политик.
 Энде, Вальтер ван ден (род. 1947) — бельгийский кинооператор.
 Энде, Герман (1830—1904) — немецкий архитектор.
 Энде, Эдгар (1901—1965) — немецкий живописец-сюрреалист.
 Энде, Михаэль (1929—1995) — немецкий писатель, автор произведений для детей, сын Эдгара Энде.

ван дер Энде — нидерландская фамилия (с приставкой ван):
 Марио ван дер Энде (род. 1956) — футбольный арбитр и координатор из Нидерландов.

Примечания